Accesso casuale
 Campionamento casuale
 Impacchettamento casuale
 Numero casuale
 Percorso casuale
 Variabile casuale

Altri progetti